Parque das Dunas (Salvador) — reserva situada em Salvador, no estado brasileiro da Bahia
 Parque das Dunas da Aguda — parque situado em Vila Nova de Gaia, município português da Área Metropolitana do Porto
 Parque Estadual das Dunas (Sergipe) — área de conservação ambiental situada no estado brasileiro de Sergipe
 Parque Estadual Dunas de Natal — reserva de Mata Atlântica situada em Natal, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte
 Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, área protegida localizada na região leste da cidade de Florianópolis, no sul do Brasil